Alikvot je roman iz 2014. suvremene hrvatske književnice Jasne Horvat. Struktura roman tematizira "dijeljenje bez ostatka" te čitatelju pruža neuobičajno slojevito književno putovanje. Roman je dopunjen bilješkom o tekstu, tabličnim i kartografskim pirlozima te Manifestom aksiomatske književnosti kojim književnica određuje svoju autorsku poetiku srodnu oulipovskim istraživanjima "potencijala književnosti". Kao i većina drugih autoričinih tekstova, Alikvot spaja svijet znanosti i svijet umjetnosti, a spojnica ovih dvaju svjetova može se pronaći u savršenom skladu brojeva. Kako bi do kraja dosljedno interpretirala pojam "dijeljenja bez ostatka", književnica poseže za primjerima koji "alikvote" koriste u glazbi, slikarstvu, kemiji pa čak i u ideji kršćanstva. Pripovijedanje o pojedincima koji se "predaju bez ostatka" književnica je ostvarila pripovijedanjem u isječcima o "fraktalima života odabranih pojedinaca koji su se bez ostatka predali vlastitim vizijama i vlastitu vremenu".

Bilješke

Vanjske poveznice
 Alivot,  (ulomak)

Hrvatski romani